Сивас:

 Сивас — город и район в Турции, центр провинции Сивас.
 Сивас — ил в центральной части Турции.
 Сивас — вилайет в Турции.
 «Сивас» — турецкий фильм 2014 года.